Королевство Албания — средневековое государство, существовавшее в XIII—XIV веках
 Королевство Албания — монархия, существовавшая в 1928—1939 годах